Alberto Fernández kan henvise til:
 Alberto Fernández – argentinsk præsident
 Alberto Fernández de la Puebla – spansk cykelrytter